Ljusnarsberg kan syfta på;

 Ljusnarsbergs kommun – en kommun i Örebro län i landskapet Västmanland 1971–
 Ljusnarsbergs socken – en socken i Västmanland i Nya Kopparbergs bergslag
 Ljusnarsbergs landskommun – en tidigare kommun i Örebro län i Västmanland 1863–1962
 Ljusnarsbergs köping –  en tidigare kommun i Örebro län 1962–1971
 Ljusnarsbergs församling – en församling i Bergslagens kontrakt, Västerås stift
 Ljusnarsbergs kyrka – en kyrkobyggnad i Kopparberg i Västerås stift
 Ljusnarsbergs distrikt – det enda distriktet i Ljusnarsbergs kommun i Örebro län 2016–
 Ljusnarsbergs härad – ett härad i den nordvästra delen av landskapet Västmanland –1855

Se även
 Nya Kopparbergs municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle 1887–1908
 Kopparbergs köping – en tidigare kommun i Örebro län 1908–1962